Улица Сти́рну (, от  — косуля) — название улиц в городах Латвии:

 Улица Стирну — улица в Риге.
 Улица Стирну — улица в Алуксне.
 Улица Стирну — улица в Валмиере.
 Улица Стирну — улица в Вентспилсе.
 Улица Стирну — улица в Даугавпилсе.
 Улица Стирну — улица в Огре.
 Улица Стирну — улица в Цесисе.
 Улица Стирну — улица в Юрмале.
 Улица Стирну — улица в Яунелгаве.